La Masia Blanca (Vilaür). Veïnat del municipi de Vilaür (Alt Empordà) 
 La Masia Blanca (El Vendrell). Nucli del municipi de el Vendrell (Baix Penedès)